«Петротре́ст»:
 Петротрест (компания) — петербургская строительная компания.
 Петротрест (футбольный клуб) — петербургский футбольный клуб.